une famille d'artistes italiens, peintres de l'école florentine, qui a marqué l'histoire sur trois générations :
 Lorenzo di Bicci  (?? - 1427) et ses fils et petit-fils :
 Bicci di Lorenzo (1373 - 1452)
 Neri di Bicci (1418 - 1492)